Amazonka – rzeka w Ameryce Południowej
 Amazonka – w mitologii greckiej członkini plemienia wojowniczych kobiet
 amazonka (myśliczek) – damski strój do konnej jazdy
amazonka – kobieta jeżdżąca konno
 amazonka (Amazona) – rodzaj ptaków z rodziny papugowatych
 amazonka – rodzaj mrówek z podrodziny Formicinae
 Amazonka – album piosenkarki Rusłany
 amazonka – nieortodoksyjna figura szachowa, zwana także superhetmanem
 Amazonka – obraz olejny Piotra Michałowskiego z 1853-1855 rok

Zobacz też 

 Amazonki – strona ujednoznaczniająca
 Nizina Amazonki – nizina w Ameryce Południowej, w dorzeczu Amazonki
 amazonomachia – w mitologii greckiej walka Amazonek z Grekami
 Amazonia – region w Ameryce Południowej w dorzeczu Amazonki
 Amazonas – jeden ze stanów Brazylii
 Amazon.com – amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe
 Amazon Kindle – przenośne urządzenie do czytania książek elektronicznych
 Volvo Amazon – samochód osobowy szwedzkiej marki Volvo
 Kamen Rider Amazon – japoński serial tokusatsu